«Entrance of the Conflagration» (или в просторечии Entrance) — первый сингл, выпущенный группой Trivium с их третьего студийного альбома The Crusade. Релиз сингла состоялся 6 сентября 2006 года.

Песня описывает поступок одной американской женщины Andrea Yates, которая утопила своих пятерых детей. (Yates признали невменяемой). В песне упоминается депрессия Yates и её попытки суицида. Строчка «Robbed by the seventh deadly sin» («Ограбленный седьмым смертным грехом») отссылает к утверждению Yates о убийствах: «Это был седьмой смертный грех. Мои дети не были праведниками. Они были грешниками, потому что я была злом. Так как я их воспитывала, они бы никогда не спаслись. Они были обречены на гибель в пламени ада».
Песня была выложена группой в интернете на своей странице на MySpace 2 сентября 2006. Однако впоследствии она была удалена из свободного скачивания.

Ссылки 
 Entrance of the Conflagration Video (Windows Media Player)
 Entrance of the Conflagration Video (QuickTime)

Trivium
Синглы 2006 года